Калијан може да се односи на:

 Калијан (Вар), насељено место у Француској, у департману Вар
 Калијан (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс